Demjén, keresztnév
 Demjén, családnév
 Demjén, település Heves megyében